Les Barres est un nom de lieu formé sur  et notamment porté par :
Les Barres, ancienne commune française du département de l'Allier, aujourd'hui intégrée à Ferrières-sur-Sichon ;
Les Barres, ancien lieu-dit de la commune française de Chauffailles, dans le département de Saône-et-Loire ;
 Les Barres, une barre montagneuse, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le département du Rhône ;
 Les Barres, sans doute un ancien enclos, lieu-dit de la commune française de Saint-Laurent-en-Brionnais, dans le département de Saône-et-Loire.
 Les Barres, cours d'eau coulant dans le département français du Cher.
 Les Barres, cours d'eau coulant dans le département français de l'Ind
Comme anthroponyme, on peut citer la grande maison féodale des Barres, et les différentes famille (nobles ou pas) de Barrès.

Voir aussi

Références